

Sigle 
 INR sta per International Normalised Ratio indicatore del Tempo di protrombina usato nelle analisi mediche.

Codici 
 INR – codice valutario ISO 4217 della Rupia indiana, valuta di India, Bhutan